Сезон 1915/16 стал для «Манчестер Юнайтед» первым сезоном в военной лиге Ланкшарира, организованной после отмены официальных турниров в Футбольной лиге в связи с началом войны.

В связи с началом войны Футбольная лига отменила все официальные турниры. Вместо них были созданы военные лиги, созданные по географическому принципу. «Манчестер Юнайтед» выступал в Секции Ланкашира в Главном турнире (Principal Tournament) и в Южном дивизионе во Вторичном турнире (Subsidiary Tournament). Матчи в этих турнирах считаются неофициальными и не включаются в статистику игроков и клуба.

Главный турнир Ланкашира

Итоговая турнирная таблица

Южный дивизион вторичного турнира Ланкашира

Итоговая турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1915/16 на сайте StretfordEnd.co.uk 
 Football League (Lancashire Section) 1915/16 
 Lancashire Subsidiary (Southern Division) Table 1915/16 

1915/1916
Манчестер Юнайтед